Succo ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhold Succo (1837–1879), deutscher Organist und Komponist
 Roberto Succo (1962–1988), italienischer Gewaltverbrecher und Serienmörder

Siehe auch:
 Suco
 Succow
 Suckow (Begriffsklärung)
 Sukow (Begriffsklärung)